Como Pabellón de España se puede hacer referencia al:
Pabellón de España, de la Exposición de París de 1900
Pabellón de la República Española, de la Exposición de París de 1937
Pabellón de España (Bruselas), de la Exposición de 1958
Pabellón de España (Zaragoza), de la Exposición de 2008
Pabellón de España (Shanghái), de la Exposición de 2010